Daniel Burke (katolički pisac)
Daniel Burke (bejzbolaš)
Daniel Burke (veslač)